Pat i świat () – francusko-włosko-belgijski serial animowany stworzony przez Patricka Ermosilla oraz wyprodukowany przez wytwórnie Superprod, Animoka Studios, Toon Factory, Télétoon+, Canal+ Family, GRID, Rai Fiction, OUFtivi i Ketnet, powstały na podstawie gry aplikacji mobilnej Space Dog.

Premiera serialu odbyła się w Belgii 3 kwietnia 2017 na belgijskim kanale La Trois. W Polsce premiera serialu odbyła się 2 grudnia 2017 na antenie polskiego Boomeranga. Początkowo jego premierowa emisja była planowana na 26 sierpnia 2017 roku, jednak z przyczyn technicznych polski Boomerang wyemitował ją z trzymiesięcznym opóźnieniem.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie zwykłego psa Pata, który nie jest duży i nie wyróżnia się szybkością, ale za to ma talent do tworzenia szalonych pomysłów. Każdego dnia czworonożny kundel codziennie musi ratować swoją właścicielkę Lolę z kłopotów. Jego głównymi przeciwnikami są Oobi, trzy złośliwe gołębie, mieszkające w starym, nieużywanym domu na drzewie, rosnącym w ogrodzie rodziców Loli.

Bohaterowie 
 Pat – główny bohater kreskówki. Inteligentny, odważny, życzliwy i skłonny pies, który ma talent do tworzenia szalonych pomysłów. Codziennie ratuje swoją właścicielkę Lolę z kłopotów.
 Lola – właścicielka Pata.
 Victor – sąsiad Loli oraz główny antagonista.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Adam Łonicki
Dialogi polskie: Marta Robaczewska
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Ciecierska
Wystąpili:
 Małgorzata Prochera – Lola
 Igor Borecki – Victor (odc 1-78)
 Paweł Szymański – Victor (odc 79-118,S1-S2)
 Tomasz Borkowski – tata Loli
 Agnieszka Kunikowska – mama Loli
 Martyna Kowalik – mama Victora
 Bartosz Martyna -Tata Victora  
 Aleksander Mikołajczak – weterynarz
 Sara Lewandowska – Lucy
 Bruno Skalski – Hugo (odc 1-78)
 Michał Podsiadło – Hycel Norbert 

 Beata Wyrąbkiewicz– Super myszka (odc 4)
 Karolina Bacia - prowadząca konkurs (odc 31)
 Grzegorz Kwiecień
 Otar Saralidze
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska
 Wojciech Paszkowski
 Aleksander Sosiński
i inni
 
Lektor: Otar Saralidze

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Belgijskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2017